Йеспер Кристенсен (, род. 16 мая 1948 года в Копенгагене, Дания) — датский актёр. Ветеран европейского кинематографа, в последнее время он гораздо больше снимается в англоязычных фильмах, «Переводчица» и мини-сериале «Revelations». Он также снялся в роли загадочного злодея Мистера Уайта в серии фильмов о Джеймсе Бонде «Казино „Рояль“», «Квант милосердия» и «007: Спектр».

У себя на родине Кристенсен получил четыре премии Бодиль, три как лучший актёр («Hør, var der ikke en som lo?», «Bænken» и «Drabet») и одну премию как лучший актёр второго плана за фильм «Barbara».

В 2006 году Йеспер Кристенсен отказался от вручения ему Рыцарского Креста Ордена Данеброга. По его мнению вся идея монархии является преступлением против членов королевской семьи и это не укладывается в современные нормы жизни.

Избранная фильмография 
 2015 — «007: Спектр» — мистер Уайт
 2013 — «Нимфоманка» — дядя Джерома
 2011 — «Меланхолия»
 2010 — «Расплата» — Дитер Фогель
 2009 — «Молодая Виктория» — барон Стокмар
 2008 — «Квант милосердия» — мистер Уайт 2008 — «Пламя и Цитрон» — отец Пламени 2006 — «Казино „Рояль“» — мистер Уайт 2005 — «Переводчица» — Нильс Луд 2000 — «Итальянский для начинающих» — отец Олимпии''
 1999 — «В Китае едят собак»
 1993 — «Русская певица»
 1978 — «Vinterbørn»
 1977 — «Hærværk»
 1977 — «Pas på ryggen, professor»
 1976 — «Strømer»

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Золотой жук»
Лауреаты премии «Бодиль»
Киноактёры Дании